dawne gminy:
 gmina Aleksandrowo – dawna gmina wiejska, powiat lidzki, woj. nowogródzkie
 gmina Aleksandrowo – dawna gmina wiejska, powiat święciański, woj. wileńskie